Flox steht für:

 Künstlername von Florian Gratton, englisch-französischer Musiker und Komponist
 FLOX-Verfahren, technisches Brennverfahren ohne Flammenbildung
 FLOX, Mischung aus 30–40 % Fluor und 60–70 % Sauerstoff